Alexander Berzin, Amerikaans boeddholoog en tibetoloog
 Eduard Berzin, Lets tsjekist
 Jevgeni Berzin, Russisch wielrenner